АЭС Гравлин () — действующая атомная электростанция на севере Франции в регионе Нор — Па-де-Кале. 

АЭС расположена берегу пролива Па-де-Кале на территории коммуны Гравлин в департаменте Нор между городами Кале и Дюнкерк.

АЭС Гравлин занимает в рейтинге крупнейших атомных станций пятое место в мире, второе место в Европе (после Запорожской АЭС) и первое в Западной Европе (в том числе и во Франции).

На АЭС эксплуатируется 6 энергоблоков с реакторами с водой под давлением (PWR) СР1 разработки Framatome мощностью по 951 МВт. Конструкция реакторов энергоблоков №5 и №6 базируется на основе CPR-1000. Выходная мощность ее шести реакторов составляет 5460 МВт. Вода, охлаждающая 6 реакторов станции, поступает из Северного моря.

Информация об энергоблоках

Примечания 

Гравлин
EDF